Abschiedswalzer steht für:

 Abschiedswalzer (Film), ein Film des Regisseurs Géza von Bolváry aus dem Jahr 1934
 Abschiedswalzer (Operette), eine Operette von Ludwig Schmidseder aus dem Jahr 1949
 Abschiedswalzer (Roman), ein Roman von Milan Kundera
 Abschieds-Walzer (Strauss), ein Walzer von Johann Strauss (Sohn)